Wilhelmina Pruska (1709–1758) (Fryderyka Zofia Wilhelmina), córka króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I, siostra Fryderyka II Wielkiego
 Wilhelmina Pruska (1751–1820) (Fryderyka Zofia Wilhelmina), księżniczka Oranii, córka księcia pruskiego Augusta Wilhelma Hohenzollerna, żona Wilhelma V Orańskiego
 Wilhelmina Pruska (1774–1837) (Fryderyka Luiza Wilhelmina), królowa Holandii, córka króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II, żona Wilhelma I